Weidenbach – comune-mercato del circondario di Ansbach (Baviera)
 Weidenbach – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Weidenbach – comune del circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)